«Политехника» — название станций метро:
 «Политехника» — в Варшаве.
 «Политехника» — в Бухаресте. См. также 
 Политехническая (станция метро)